Arthur Alexander peut désigner :
 Arthur Alexander (1909-1989), un producteur de cinéma américain ;
 Arthur Alexander (1940-1993), un chanteur américain.